Вейк-бей-Дюрстеде () — город и община в Нидерландах, в провинции Утрехт. Город расположен на Рейне. В Вейк-бей-Дюрстеде разветвляется Кромме-Рейн (Кривой Рейн), и главная ветвь, называемая рекой Лек, ниже по течению от Вейк-бей-Дюрстеде.

История 
Вейк-бей-Дюрстеде получил права города от Гейсбрехта ван Абкоуде в 1300 году. Город был построен около укрепления, построенного в 1270 году, который перерастет в замок Дюрстеде. Вполне вероятно, что вскоре после этого начались работы по строительству земляной стены и рва для защиты города, частично используя старые русла рек в качестве рва.

В середине XIV века город был расширен в восточном направлении, и, вероятно, в тот же период город был снабжен городской стеной с городскими воротами и крепостными башнями. Городская стена и ров были отремонтированы около 1445 года.

География 
Территория общины занимает 50,4 км², из которых 47,62 км² — суша и 2,78 км² — водная поверхность.

Население

Примечания